Ramón Muñiz Sarmiento es un poeta, escritor, investigador, y profesor cubano nacido el 23 de marzo de 1987 en Santiago de Cuba. Estudió Licenciatura en Letras en la Universidad de Oriente de esa misma ciudad donde ejerció como docente de literatura. Se graduó además de Técnico Audiovisual en el Center of Cinematography, Art and Television de la Ciudad de Miami, Florida; y del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso de Ciudad de La Habana, Cuba. Actualmente forma parte del programa de Mestría y doctorado de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

Carrera 
Su labor en el campo de la investigación se ha concentrado fundamentalmente en los estudios literarios, en las áreas hispánica y cubana. En 2011 publicó el cuaderno de poesías Como un tiempo lejano, bajo el sello de Ediciones Santiago. Este volumen constituye una exploración en la intimidad del sujeto lírico frente a las diversas situaciones que se presentan en la vida. Temas como la traición, la soledad, la imposibilidad de abandonar un mundo helado y sombrío parecen ser el centro del cuaderno. El lenguaje es sencillo y no se muestra afán tecnicista: "poemas de tono calmo que no pretenden la transgresión o el snobismo sino instalarse en un discurso que permita al autor expresarse con claridad y abordar sin rodeos los tópicos que le interesan" ha dicho su editor y también poeta Oscar Cruz Pérez. 

Además de Como un tiempo lejano, sus cuentos han aparecido en antologías como Para subir al cielo, Ediciones Santiago, 2007; selección y prólogo de Aida Bahr y Distancias del agua. Narrativa cubana y uruguaya, publicada en mayo de 2012 por la Universidad del Trabajo de Uruguay y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla, con selección y prólogo de Osmany Echeverría Velázquez, por la parte cubana, y de Matías F. Mateus, del lado uruguayo, esta publicación significó para Muñiz un primer paso en la difusión de su trabajo en un espacio internacional. Aunque actualmente Muñiz reside en la Ciudad de Miami, Ediciones Santiago lo incluyó en 2014 en una antología de escritores preparada por Gabriel Cascante por encargo de la Asociación Hermanos Saíz.

Labor en la promoción de la cultura 
En su etapa santiaguera, es decir hasta el 2013 colaboró activamente con la difusión y promoción cultural en su territorio, dirigió la sección de literatura de la Asociación Hermanos Saíz, fue organizador durante tres años consecutivos del espacio dedicado a los jóvenes en la Feria Internacional del Libro de Santiago de Cuba; tuvo a su cargo secciones fijas en la radio, en las cuales realizaba comentarios literarios y trabajó como guionista de varios programas en este último medio. Organizó conferencias, semanas literarias y talleres de escritura creativa así como peñas y encuentros intelectuales. 

Proyectos en preparación
Actualmente trabaja en tres libros inéditos de poemas y en uno de cuentos. Para el 2016 verá la luz el estudio Dramaturgas Cubanas del siglo XIX:la sombra detrás de la ventana que realizó junto a la también investigadora Roxana Mena Fonseca.

Nacidos en Santiago de Cuba
Poetas de Cuba
Escritores en español del siglo XXI